Pizzaman bezeichnet:
 ein Pseudonym für Norman Cook
 ein japanisches Gericht, siehe Chūkaman